A Nicosia név több dologra is utalhat:

 Nicosia, Ciprus fővárosa 
 Nicosia, település Szicíliában